Buttes Chaumont – stazione della metropolitana di Parigi
 Parc des Buttes-Chaumont – parco pubblico di Parigi
 Studi di Buttes Chaumont (Centre René-Barthélémy) – studi cinematografici di Parigi